Dit is de stamboom van Johannetta van Sayn-Wittgenstein (1561-1622).

Sayn-Wittgenstein, Johannetta van (1561-1622)